Horvátország
Žabnica falu Farkaševac községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Žabnica falu Brezovica községben, Közép-Szlovénia régióban
Žabnica falu Kranj községben, Gorenjska régióban